Molekulska formula -{C18H22O}- se može odnositi na:

 Estratetraenol
 4-Metilbenziliden kamfor